El término Renacimiento generalmente se refiere al periodo del siglo XV y XVI en el que se dio una recuperación de la cultura clásica, aunque se usa con generalidad para designar cualquier recuperación de un periodo histórico o periodo álgido de un  florecimiento cultural.

Arte 

Renacimiento, periodo del siglo XV y XVI, extendido por Europa desde Italia. Recuperación del arte y la cultura clásicas tras la Edad Media. Comprende varias artes en particular:
 Arquitectura del Renacimiento
 Escultura del Renacimiento
 Pintura del Renacimiento
 Música del Renacimiento
 Literatura del Renacimiento

 Etapas del Renacimiento en Italia:
 Renacimiento italiano
 Prerrenacimiento (los precursores del Renacimiento)
 Duecento (años [mil] doscientos en italiano): los Pisano, Cimabue, Duccio di Buoninsegna, Dante, etc. (véase pintura del Duecento)
 Trecento (años [mil] trescientos): Petrarca, Giovanni Boccaccio, Giotto,  etc.
 Quattrocento (años [mil] cuatrocientos) o primer renacimiento, renacimiento temprano, renacimiento inicial, etc.
 Cinquecento (años [mil] quinientos), a su vez dividido en:
 Alto Renacimiento (entre 1492 y 1527) o renacimiento pleno, renacimiento clásico, renacimiento maduro, etc.
 Bajo Renacimiento, Renacimiento final o Manierismo (desde 1527); aunque el Bajo Renacimiento español se suele restringir al último tercio del siglo XVI

 Particularidades en áreas italianas:
 Renacimiento veneciano
 Renacimiento mantuano
 Renacimiento napolitano
 Renacimiento florentino-romano

 y en el resto de Europa:
 Renacimiento alemán
 *Renacimiento español
 Renacimiento flamenco (o Renacimiento hispanoflamenco) o Renacimiento en los Países Bajos (véase Renacimiento en Flandes y los Países Bajos)
 Renacimiento francés
 Renacimiento inglés (véase estilo Tudor, literatura isabelina y arquitectura isabelina)
 Renacimiento nórdico
 Renacimiento del Weser

Renacimientos culturales y artísticos 
Renacimiento también puede hacer referencia a otros periodos periodos de la historia del arte o de la historia cultural que se interpretan por los historiadores como un florecimiento cultural y artístico después de una edad oscura:
 Renacimiento sumerio (en Mesopotamia, siglos XXII y XXI a. C.)
 Renacimiento visigodo (en la península ibérica, en el reino visigodo de Toledo, siglo VII)
 Renacimiento vikingo
 Renacimiento carolingio (en el Imperio carolingio, finales del siglo VIII y comienzos del s. IX)
 Renacimiento macedónico (en el Imperio bizantino, Dinastía Macedónica, siglos IX al XI)
 Renacimiento otoniano del año 1000
 Renacimiento del siglo XII
 y en los siglos XIX y XX:
 Neorrenacimiento
 Renacimiento bengalí
 Renacimiento céltico (Irlanda)
 Renacimiento gaélico
 Renacimiento africano
 Renacimiento estadounidense
 Renacimiento hawaiano
 Renacimiento de Harlem (Nueva York)
 Renacimiento de San Francisco

Otros campos 

Partidos políticos
 Movimiento del Renacimiento Serbio (Srpski Pokret Obnove)
 Polo de Renacimiento Comunista en Francia
 Renacimiento Socialdemócrata
 Renacimiento Unido Nacional
 Renacimiento de la Democracia Cristiana

 Creencias
 Renacimiento (budismo), relacionado con la reencarnación
 Cristiano renacido en algunas confesiones cristianas
 Renacimiento terapia para la integración de la personalidad;

 Animación
 Renacimiento de Disney

 Cultura popular:
Renacimiento novela de Kenzaburō Ōe;
«Renacimiento», episodio de la serie de televisión Futurama, titulado originalmente «Rebirth».
 Renacimiento. Revista literaria
 Renacimiento (1907)
 Renacimiento (película)

 Otros:
 Renacimiento de los dinosaurios
 Distrito de Renacimiento, una de las divisiones de la provincia de Chiriquí, en  Panamá;
 Renacimiento Fútbol Club;